

Patronymes 
Bystrov (masculin ; ) ou Bystrova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Bystrov (1899-1959), paléontologue et géologue russe
 Galina Bystrova (1934-1999), athlète soviétique
 Vladimir Bystrov (1984-), joueur de football russe

Patronyme russe